А́ткінс або Е́ткінс () — прізвище англійського походження .

 Алан Аткінс (;  1947) — британський музикант, перший вокаліст хеві-метал-гурту Judas Priest.
 Анна Аткінс (, уроджена Анна Чі́лдрен, ; 1799—1871) — британська жінка-ботанік і фотограф.
 Генрі Ернест Аткінс (; 1872—1955) — англійська шахіст, міжнародний майстер (1950).
 Джеффрі Аткінс (Ja Rule) (;  1976) — американський репер і актор.
 Джилл Еткінс (;  1963) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (1992).
 Ейлін Аткінс (;  1953) — англійська акторка та сценаристка.
 Крістофер Аткінс (;  1961) — американський актор.
 Роберт Аткінс (; 1621—1710) — англійський юрист і політик XVII—XVIII століть.
 Сузан Аткінс (; 1948—2009) — американська вбивця.
 Том Аткінс (;  1935) — американський актор.
 Чет Аткінс (; 1924—2001) — американський гітарист, продюсер і звукорежисер.

Примітки